Bittiolum är ett släkte av snäckor. Bittiolum ingår i familjen Cerithiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Bittiolum